

Cucina 
 Cobbler – bevanda long drink
 Cobbler – dolce britannico e statunitense

Geografia 
 Cobbler – montagna delle Highland scozzesi